Agin (Armenië), een plaats in Armenië
Ağın (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
Ağın (stad), de hoofdplaats van het district